Charybdis (mythologie) een figuur in de Griekse mythologie
Charybdis (geslacht) een geslacht van krabben